Świątynie pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego:

 Kościół Miłosierdzia Bożego w Brzegu
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Częstochowie 
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Dębicy
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Elblągu
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Gdańsku
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Głogowie
 Kościoły Miłosierdzia Bożego w Krakowie
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Lublinie
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Modlniczce 
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Pile
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Płocku
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Podłopieniu
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Prudniku
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Radomsku 
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Rzepienniku Strzyżewskim
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Siedlcach
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Stargardzie
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Starogardzie Gdańskim
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Trzęsaczu
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Warszawie
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Wieluniu
 Kościół Miłosierdzia Bożego w Żywcu
 Świątynia Miłosierdzia i Miłości w Płocku
 Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku
 Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Zobacz też 
 parafie o tym wezwaniu

Miłosierdzia Bożego
!